Корбец, още Горбец, Гърбец, Корабец или Горбеч (, Трикларио, катаревуса: Τρικλάριον, Трикларион), е планина в западния дял на Егейска Македония, Гърция с най-голяма височина 1750 m. Планината е разположена в южната част на дем Преспа в Гърция, по границата с Албания. Крайните югозападни части на Корбец попадат в Албания.

Географска характеристика

Положение, граници, големина 
Корбец представлява масив с дължина 20 km и ширина 7 km, ориентиран на североизток-югозапад.
Простира от прохода Превол при село Оровник до Деволската котловина на югозапад. Западна граница на планината е Малкото Преспанско езеро, а източна - долината на Рулската река до село Брезница, след което долините между селищата Брезница, Смърдеш и Билища. По тези долини минава главната съобщителна връзка между градовете Лерин и Корча.

В непосредствена близост до Корбец, на югоизток е разположена Дъмбенската планина (Мали Мади), която в някои гръцки източници е дадена неправилно като част от Корбец.

Проходът Превол отделя Корбец от разположената на север Баба планина. Някои източници сочат Корбец като крайното югозападно разклонение на Баба, вероятно заради слабоизразената граница между двете планини. Според други Корбец се простира още на североизток до връх Бела вода (2156 метра) въпреки, че главното било на Баба между върховете Пелистер и Бела вода има непрекъснат характер без дълбоко всечени седловини.

Геоложки строеж 
Изграден е от седиментни карбонатни скали, главно бяло-сиви триаски и юрски варовици и в по-малка степен доломити. Присъстват също силикатни скали.
Варовиците са силно окарстени, с множество типични повърхностни и подземни форми. На север-северозапад от Брезница, на около 1400 m надморска височина е разположена пропастната пещера Даула с диаметър на отвора 8 m и дълбочина 39 m.

Върхове 

Най-високата точка е връх Върба (Μεγαλέξανδρος, още Βάρμπα), 1750 m при село Брезница.

Други върхове в планината са:

Климат 
Климатът в Преспанската област и в частност Корбец е умерено-континентален със средиземноморско влияние. Характеризира се със студени зими и по-хладни лета. Отчитат се относително по-меки зими заради микроклиматичното влияние на двете Преспански езера.

В пределите на планината липсват метеорологични станции, поради което климатичните данни са оскъдни. Най-близките станции в Пустец (Албания), Ресен (Северна Македония) и Лерин (Гърция), както и дъждомерните пунктове в Герман (Αγ.Γερμανός), Граждено (Βροντερό) и Лънги (Μικρολίμνη) отчитат:

 Станция Пустец 

 Станция Лерин 

Измерените температурни екстремуми за периода юли 2007 - юни 2011 г в станция Лерин са както следва: максимална температура – 40.2° C през юли 2007; минимална температура – -15.3 ° C през януари 2009. Средногодишната температура за периода е 11.9° C.

 Станция Ресен 

Измерените температурни екстремуми за периода 1952 - 1995 г в станция Лерин са както следва: максимална температура – 37° C през юли 1988; минимална температура – -26 ° C през януари 1968. Средногодишната температура за периода е 9.6° C.

 Дъждомерен пункт Герман (Αγ.Γερμανός) 

 Дъждомерен пункт Граждено (Βροντερό) 

 Дъждомерен пункт Лънги (Μικρολίμνη)

Водни ресурси 
Корбец е безводна планина в чиито билни части изцяло липсват реки с постоянен отток. Причина за това е геоложкия строеж и преобладаващия карстов характер на планината. Множество къси пресъхващи потоци отводняват планинското било, по-съществените от които са: Глъмбок трап при Смърдеш, Ксиропотамос при Бесвина и Брезница – всички десни притоци на Рулската река, Бела вода на север при прохода Превол (влива се в Малкото Преспанско езеро), Прой Тел в Албания до Височица и Капещица – десен приток на Девол, пак там – Селца, идеща от Връбник и други.

Селища 
В границите на Корбец са разположени 13 села и един град (Билища), всички с изключение на Връбник по периферията на планината. От тях половината са в Албания – Билища (Bilisht), Битинцка (Bitinckë), Височица (Vishocicë), Връбник (Vërnik), Заградец (Buzëliqen), Капещица (Kapshticë) и Трън (Tren).

В пределияте на Гърция са селата Брезница (Ватохори), Буковик (Оксия), Лънги (Микролимни), Ощима (Тригоно), Руля (Котас), Смърдеш (Кристалопиги) и Търново (Прасино) и заличените села Бесвина (Сфика), Въмбел (Мосхохори) и Дреново (Краниес).

По времето на Османската империя Корбец е била заселена предимно с българи. Броят на жителите на селата и етническия им състав според статистиката на Васил Кънчов („Македония. Етнография и статистика“) или други източници към 1905 г. е:

След войните за независимост в началото на XX век селищата търпят значителни промени както в броя на жителите си, така и в етническия си състав. Някои села се смаляват значително, а други са запуснати заради масова имиграция в България, САЩ, Канада, Австралия и други държави. По-късно в част от тях гръцката управа заселва влашки и гръцки семейства, докато селищата в Деволията запазват своя смесен българо-албански или изцяло албански характер.

Име 
1. От гръб, старобългарски  и производната горбляв (гърбав) . 2. От кораб, старобългарски ,  (корабче). Съвременното гръцко име Τρικλάριο, Трикларио е дадено на планината по сведението на Страбон за античното племе триклари, през чиито земи тече река Колудей.

История 
Васил Кънчов пише за Корбец:

Туризъм 

Изкачването до първенецът на планината връх Върба става от село Брезница за около 3:30 часа .

Част от Европейският маршрут Е6 минава през Дреновени, Габреш и Брезница, прехвърля планинското било на СИ през Бесвина, минава през Буковик и завършва в Лънги. След това продължава покрай Преспанските езера.

Бележки 

Планини в Гърция
Планини в Албания
Дем Преспа